Евгений Иванович Сидоренко (род. 16 апреля 1940 года, Варениковская, Крымский район, Краснодарский край, СССР) — советский и российский , специалист в детской офтальмологии, член-корреспондент РАМН (2004), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 16 апреля 1940 года в ст. Варениковская Крымского района Краснодарского края.

В 1968 году — окончил лечебный факультет Кубанского медицинского института имени Красной Армии.

С 1973 года по настоящее время — работает на кафедре офтальмологии РГМУ имени Н. И. Пирогова, пройдя путь от аспиранта до заведующего кафедрой (с 1989 года).

В 1975 году — защитил кандидатскую диссертацию.

В 1984 году — защитил докторскую диссертацию на тему «Реакция организма и глаза на внутриглазные операции».

В 2004 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Научная деятельность 

Специалист в области детской офтальмологии.

Ведет изучение гипоксических состояний в офтальмологии, перинатальной офтальмологии, лазерные методы лечения, лечение заболеваний зрительного нерва и врожденной глаукомы.

Разработал и внедрил в клиническую практику инфразвуковые методы лечения офтальмопатологии (наиболее известный - прибор АМВО-01 аппарат массажный вакуумные очки), рефракционную хирургию у детей.

Автор 530 печатных работ, 28 книг и монографий, зарегистрировано более 40 изобретений и рациональных предложений.

Под его руководством защищено 10 докторских и 27 кандидатских диссертаций.

Под его руководством подготовлен учебник по офтальмологии для студентов ВУЗов, для фельдшеров и медицинских сестер, практическое руководство по детской офтальмологии, методические руководства для практических занятий.

Член правления Российского офтальмологического общества, президент Ассоциации детских офтальмологов России и СНГ, член Европейского общества офтальмологов, член комиссии по новой технике Минздрава РФ, член комитета по биоэтике, член редакции журнала «Вестник офтальмологии» и «Лазерная медицина», основатель журнала «Российская педиатрическая офтальмология».

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001)
 Орден почёта  (2001)

Примечания

Ссылки 
 
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники Кубанского медицинского университета
Преподаватели РГМУ